Jimmy Ellis kan syfta på två personer antingen:

 En tidigare världsmästaren i boxning, se Jimmy Ellis (boxare)
 En Sångaren och musikern, se Jimmy Ellis (musiker)